Eustrophopsis är ett släkte av skalbaggar. Eustrophopsis ingår i familjen skinnsvampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skinnsvampbaggar
Eustrophopsis